Die Eastern Conference ist eine der beiden Conferences in mehreren nordamerikanischen Profisportligen (NHL, NBA, MLS, AHL).
In der Eastern Conference spielen jene Teams, deren Heimatstadt im Osten des nordamerikanischen Kontinents (sowohl der USA als auch Kanada) liegt.

Siehe auch 
 Eastern Conference in der NHL
 Eastern Conference in der NBA
 Eastern Conference (WNBA)

Sport (Nordamerika)